„Вдигнете знамето високо" () е истинското име на песента станала известна като "Песента на Хорст Весел“ () е маршова песен на СА от 1929 г., и официален партиен химн на Националсоциалистическата германска работническа партия (НСДАП), между годините 1930 – 1945 и втори национален химн на Германия от1933 до 1945 г. Обикновено позната като „Horst-Wessel-Lied“ („Песен на Хорст Весел“) или като „Die Fahne hoch“ („Знамето високо“), тя е широко изпълнявана в Третия Райх (1933 – 45), включително и за официални мероприятия, но не и като официален химн.

История 

Написана е от немския поет и активист на партията Хорст Весел (1907 – 1930) който след своята насилствена смърт през 1930 г. става герой-мъченик на нацисткото движение. Песента е създадена през 1927 г., по-много стара мелодия.

След като е смъртоносно ранен през 1930 г. от Алберт Хелером, член на Комунистическата партия на Германия историята на живота и смъртта се превърнала в символ на борба и мъченичество за идеите на националсоциализма, а той в мъченик за идеи и герой на националсоциалистическото движение.

По време на изпълнението на първия и четвъртия (повтарящ първия) куплет е било задължително вдигането на ръка в знак на Хитлеровия поздрав.

След падението на Третия Райх, песента е забранена в Германия, Австрия, Франция, Италия и Великобритания.

Мелодия 
Тъй като мелодията е използвана в много песни, произходът и не е съвсем изяснен. Тя във всеки случай не е от операта Joseph на Етиен Никола Меул, изпълнена през 1807 г., както се твърди. В посочената опера дори няма мелодия, която поне малко да наподобява на мелодията избрана от Хорст Весел.

Текст

Източници

Вижте също 
 Химн на Германия
 Heil dir im Siegerkranz

Външни препратки 
 Хорст Весел в Ю-Тюб
 Das Horst-Wessel-Lied – Текст  (в Microsoft Word-формат; Английски)
 История и предистория на песента, текст и фонограма
 Ноти, фонограма
 mp3

Маршове
Военни песни
Щурмабтайлунг
Нацистка Германия
Германски песни